Die australische Formel-4-Meisterschaft 2015 (offiziell CAMS Jayco Australian Formula 4 Championship 2015) war die erste Saison dieser Meisterschaft. Es gab 21 Rennen, die nur in Australien stattfanden. Die Saison begann am 11. Juli in Townsville und endete am 6. Dezember in Sydney.

Jordan Lloyd gewann die Meisterschaft mit 441 Punkten vor Thomas Randle mit 387 Punkten.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis von Mygale M14-F4. Als Motor kam der Ford 1,6-Liter-EcoBoost zum Einsatz. Die Reifen lieferte Hankook.

Rennkalender 

Es gab sieben Veranstaltungen auf sieben Strecken. Es fanden je drei Rennen statt. Alle Veranstaltungen waren Teil der V8-Supercars-Wochenenden.

Wertung

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Der schnellste Fahrer beider Qualifyings erhielt fünf Bonuspunkte für die Pole-Position. Für die schnellste Runde im Rennen gab es ebenfalls einen Bonuspunkt.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der australischen Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2015
Motorsportsaison 2015